Landskrona BoIS deltog säsongen 2002 i Svenska cupen och Fotbollsallsvenskan. 

I Allsvenskan slutade Landskrona på en 11:e plats. I Svenska cupen åkte klubben ut i den andra omgången mot Tidaholms GoIF.

Intern skytteliga 2002 
Avser superettan (efter omgång 26 av 26):
  Daniel Nannskog 11
  Alexander Farnerud 8
  Danijel Milovanovic 6
  Magnus Torwaldson 4
  Matthias Eklund 3
  Henrik Nilsson 3
  Håkan Söderstierna 2
  Jesper Ljung 1
  Johan Andersson 1

Spelartruppen 2002 
Spelatruppen enligt SvFF.

Klubben

Tränare 
 Huvudtränare: Jan Jönsson

Matcher 2002 
Omgång och resultat

Allsvenskan 2002 
 Huvudartikel: Fotbollsallsvenskan 2002.

Resultat för Landskrona BoIS. 

OBS: resultat är i Landskrona-favör

Tabell 

Landskrona BoIS slutade på en 11 plats i Fotbollsallsvenskan 2002.

Svenska cupen 2002

Referenser 

Fotboll i Sverige 2002
Fotbollssäsongen 2002 efter lag

2002